Bottum ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph H. Bottum (1903–1984), US-amerikanischer Politiker
 Roddy Bottum (* 1963), US-amerikanischer Musiker